Bushnell est un nom propre qui peut se référer à :

Patronyme 

 Anne Bushnell (1939-2011), chanteuse irlandaise ;
 Candace Bushnell (1958-), écrivaine et chroniqueuse américaine ;
 David Bushnell (1742-1826), inventeur du premier sous-marin de combat ;
 Nolan Bushnell (1943-), pionnier du jeu vidéo, créateur, entre autres, de Pong ;
 Thomas Bushnell (1967-), développeur principal du projet Hurd.

Villes 

 Bushnell, ville de Floride.
 Bushnell, ville de l'Illinois.
 Bushnell, ville du Nebraska.
 Bushnell, ville du Dakota du Sud.

Entreprises 
 Bushnell Corporation, fabricant américain de matériel optique (jumelles, télescopes, ...)

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis